Xianrendong (chin. 仙人洞; Pinyin: Xiānréndòng) bezeichnet verschiedene archäologische Stätten (dòng = Höhle) in China:

die Xianrendong-Stätte (仙人洞遗址 Xiānréndòng yízhǐ) im Kreis Wannian in der Provinz Jiangxi, siehe Xianrendong und Diaotonghuan
die Xianrendong-Stätte (仙人洞遗址 Xiānréndòng yízhǐ) in der Provinz Liaoning, siehe Xianrendong (Liaoning)
die Xianrendong-Höhle (仙人洞) in der Provinz Yunnan, siehe Xichou-Mensch

Außerdem ist es die chinesische Bezeichnung für den „Spirit Cave“ (Xiānréndòng yízhǐ 仙人洞遗址 „Spirit Cave site“) in Thailand, siehe Phimaen-Höhle